Волчковский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Волчковский сельсовет — Пензенская область, Белинский район.
 Волчковский сельсовет — Тамбовская область, Петровский район.